Aousserd (franska: Aousserd (CR), Aousserd (Commune Rurale), arabiska: أغوينيت) är en kommun i Marocko.   Den ligger i provinsen Aousserd och regionen Oued ed Dahab-Lagouira, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är .

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Oued ed Dahab-Lagouira